Hello — program komputerowy służący do bezpośredniej wymiany zdjęć między jego użytkownikami (model P2P). Był rozwijany i udostępniony publicznie od sierpnia 2003 do maja 2008, od samego początku był rozwijany jako siostrzana aplikacja programu Picasa. Miał funkcjonalność komunikatora internetowego i współpracował z kamerą internetową. 11 czerwca 2008 roku zakończone zostało wsparcie dla tego programu.

Produkty Google

ca:Picasa#Hello
en:Picasa#Hello